Генеалогии герцогов Брабанта () — корпус исторических сочинений середины XIII века, возникших, по всей видимости, в Аффлигемском монастыре. Сохранились в рукописях XV—XVI веков. Описывают генеалогию правителей Брабанта, начиная от Приама и Хлодвига, и доводя до Жана I.

Издания 
 Genealogia ducum Brabantiae heredum Franciae // MGH, SS. Bd. XXV. Hannover. 1880, p. 385—391.
 Genealogia ducum Brabantiae ampliata // MGH, SS. Bd. XXV. Hannover. 1880, p. 391—399.
 Genealogia ducum Brabantiae metrica // MGH, SS. Bd. XXV. Hannover. 1880, p. 399—404.

Переводы на русский язык 
 Генеалогия герцогов Брабанта, наследников Франции  в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Расширенная генеалогия герцогов Брабанта  в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Имена святых, произошедших из рода герцогов Брабанта  в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Рифмованная генеалогия герцогов Брабанта  в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica
  из Monumenta Germaniae Historica
  из Monumenta Germaniae Historica

Французские хроники
Германские хроники
Исторические сочинения XIII века